Жарнув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Опочненский повят, Лодзинское воеводство. Население — 6322 человека (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Александрув
 Гмина Бялачув
 Гмина Фалкув
 Гмина Коньске
 Гмина Парадыж
 Гмина Руда-Маленецка

Ссылки 

Гмины Лодзинского воеводства